Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1997/98.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (1., 2. bzw. 3. August 1997) bis zum Saisonfinale am 9. Mai 1998 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel bis 20 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 20. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 21. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
 Position: Angabe der Position des Spielers gemäß den Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1997/98.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1997/98.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Otto Rehhagel (/)

FC Bayern München 

Cheftrainer:  (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Christoph Daum (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Joachim Löw (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Ewald Lienen (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Dixie Dörner (; bis zum 3. Spieltag), Wolfgang Sidka (; ab dem 4. Spieltag)

MSV Duisburg 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer:  (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer: Jürgen Röber (/)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Klaus Toppmöller (/)

TSV 1860 München 

Cheftrainer: Werner Lorant (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Willi Reimann (/; bis zum 26. Spieltag), Uwe Erkenbrecher (; Interimstrainer am 27. Spieltag), Wolfgang Wolf (; ab dem 28. Spieltag)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Hannes Bongartz (/; bis zum 17. Spieltag), Norbert Meier (; vom 18. bis zum 28. Spieltag), Friedel Rausch (; ab dem 29. Spieltag)

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Winfried Schäfer (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Peter Neururer (; bis zum 8. Spieltag), Lorenz-Günther Köstner (/; ab dem 9. Spieltag)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Ernst Middendorp (/)

1997 98
Bundesliga 1997 98
Bundesliga 1997 98
Kaderliste